Криста Беран, (, урожденная Деннер; 1922—1992) — австрийская христианка, получившая звание «Праведник народов мира» за помощь еврейской женщине Эдит Хан Беер в годы Холокоста. Одна из  праведников мира в Австрии.

Биография 
Беран родилась в Вене в Австрии в 1922 году. Имя при рождении — Криста Деннер.

В июне 1942 года её соседка и ровесница еврейского происхождения Эдит Хан Беер получила приказ явиться в гестапо. Зная, что Эдит Хан может быть отправлена в концентрационный лагерь, Деннер и несколько её друзей укрывали её в своих домах.

Однако, с течением времени, группе становилось все труднее обеспечивать пропитание для Эдит Хан, и был разработан план побега из Вены. В июле 1942 года Деннер передала ей свои собственные документы, удостоверяющие личность, и продовольственные карты Хан, позже сообщив в полицию что документы утеряны. Хан отправилась в Германию под именем Криста Деннер, где вышла замуж за немца.

В 1985 году Криста Беран была признана израильским Институтом Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем» одной из «праведников народов мира», и её имя было добавлено на «Стену почёта» в память о её заслугах.

Умерла в декабре 1992 года.

Примечания

Литература 
 Edith Hahn-Beer, Susan Dworkin: The Nazi Officer’s Wife: How One Jewish Woman Survived the Holocaust. Rob Weisbach Books, William Morrow, New York 1999, ISBN 0-688-16689-X.
 Edith Hahn-Beer, Susan Dworkin: Ich ging durchs Feuer und brannte nicht — Eine außergewöhnliche Lebens- und Liebesgeschichte. Aus dem Englischen von Otto Bayer. Bern, München, Wien: Scherz 2000, ISBN 3-502-18287-6.

Праведники народов мира в Австрии